Chocimi csata:

 Chocimi csata (1509)
 Chocimi csata (1530)
 Chocimi csata (1621)
 Chocimi csata (1673)
 Chocimi csata (1685)